|-
| 205601 - || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 205602 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205603 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205604 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205605 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205606 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205607 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205608 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205609 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205610 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205611 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205612 - || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205613 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205614 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205615 - || || 26 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205616 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205617 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205618 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205619 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205620 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205621 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205622 - || || 6 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205623 - || || 8 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205624 - || || 9 de novembre de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 205625 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205626 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205627 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205628 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205629 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205630 - || || 10 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205631 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205632 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205633 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205634 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205635 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205636 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205637 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205638 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205639 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205640 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205641 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205642 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205643 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205644 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205645 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205646 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205647 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205648 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205649 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205650 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205651 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205652 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205653 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205654 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205655 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205656 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205657 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205658 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205659 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205660 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205661 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205662 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205663 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205664 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205665 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205666 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205667 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205668 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205669 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205670 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205671 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205672 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205673 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205674 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205675 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205676 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205677 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205678 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205679 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205680 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205681 - || || 20 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205682 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205683 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205684 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205685 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205686 - || || 17 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205687 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205688 - || || 18 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205689 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205690 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205691 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205692 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205693 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205694 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205695 - || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 205696 - || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205697 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 205698 - || || 8 de gener de 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 205699 - || || 5 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205700 - || || 10 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
|}

5